Vladimir Stasov, Russisch kunsthistoricus en cultuurcriticus
 Stašov (okres Beroun), gemeente in Tsjechië in okres Beroun
 Stašov (okres Svitavy), gemeente in Tsjechië in okres Svitavy